The Wager – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Wager – cortometraggio del 1912 diretto da O.A.C. Lund
The Wager – cortometraggio del 1913 diretto da Lawrence B. McGill
The Wager – cortometraggio del 1913 diretto da Harold Brett
The Wager – film del 1916 diretto da George D. Baker